Коналл (; VII век) — святой игумен Иннишкоэльский. День памяти — 22 мая.

Святой Коналл (), или Коэль (), или Кональд () управлял монастырём в , Донегал. Там имеется источник, носящий его имя. Он является одним из наиболее почитаемых святых в тех краях. Согласно, он был убит пиратами ок. 590 года.

Примечания

Ссылки 
 Кельтские и староанглийские святые
 Ὁ Ὅσιος Κονάλδος

Святые Ирландии
Святые по алфавиту
Христианские святые VII века